Квадра́тное пирамида́льное число́ (часто называемое просто пирамида́льным число́м) — пространственное фигурное число, представляющее пирамиду, с квадратным основанием. Квадратные пирамидальные числа также выражают количество квадратов со сторонами, параллельными осям координат, в решётке из  точек.

Начало последовательности:
 , … ().

Формула 

Общая формула для -го по порядку квадратного пирамидального числа:

Это частный случай , которую несложно доказать по индукции. Впервые равносильная формула была приведена в «Книге абака» Фибоначчи (XIII век).

В современной математике формализация фигурных чисел происходит с помощью многочленов Эрара.
Многочлен Эрара L(P,t) многогранника P — многочлен, который подсчитывает количество целых точек в копии многогранника P, который увеличивается путём умножения всех его координат на число t.
Многочлен Эрара пирамиды, основанием которой является квадрат со стороной 1 с целыми координатами, а вершина которой находится на высоте 1 над основанием, вычисляется по формуле:
(t + 1)(t + 2)(2t + 3)/6 = Pt + 1.

Производящая функция 
Производящая функция для квадратных пирамидальных чисел имеет вид:

Связь с другими фигурными числами 
Квадратные пирамидальные числа могут быть также выражены в виде суммы биномиальных коэффициентов:

Биномиальные коэффициенты, возникающие в этом представленном выражении, — это тетраэдральные числа. Эта формула выражает квадратные пирамидальные числа в виде суммы двух чисел, так же как любое квадратное число является суммой двух последовательных треугольных чисел. В этой сумме, одно из двух тетраэдрических чисел считает количество шаров в сложенной пирамиде, которые расположены выше или по одну сторону от диагонали квадратного основания пирамиды; а второе — расположенных по другую сторону диагонали. Квадратные пирамидальные числа также связаны с тетраэдральными следующим образом:

Сумма двух последовательных квадратных пирамидальных чисел является октаэдрическим числом.

Проблема нахождения квадратных пирамидальных чисел, являющихся одновременно квадратными числами, известна как задача об укладке пушечных ядер и была  сформулирована Люка (1875).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фигурные числа 
 
 Geometric Proof of the Tetrahedral Number Formula 
 

Фигурные числа
Пирамиды